Белл, Эндрю (1726—1809) — шотландский гравёр и печатник, один из сооснователей энциклопедии «Британника».
 Белл, Эндрю (1753—1832) — шотландский пастор и педагог; теоретик системы взаимного обучения.